Реџиналд Хорас Банистер (; Лонг Бич, Калифорнија, 29. септембар 1945) амерички је глумац, музичар, продуцент, писац и активиста.

Банистер је најпознатији по улози Реџија, бившег продавца сладоледа, и главног протагонисте у филмском хорор серијалу Дона Коскарелија Фантазам.
Компоновао је нумеру Have You Seen it која је употребљена у филму Фантазам 4: Заборав, а такође је радио и као аранжер на нумери Sittin' Here at Midnight која је коришћена у оригиналном првом делу Фантазма.

Приватни живот
Рођен је 29. септембра 1945. године у Лонг Бичу, Калифорнија. Банистер се још увек активно бави музиком, а тренутно је члан музичког састава The Young Americans. Женио се три пута, а тренутно живи са својом супругом Ђиђи у Крестлајну, Калифорнија.

Филмографија 

|-
| 1976 ||  || Kenny and Company || Донован|| 
|-
| 1976 ||  || Jim the World's Greatest || O.D. Silengsly ||
|-
| 1979 || Фантазам || Phantasm || Реџи ||
|-
| 1988 || Фантазам 2 || Phantasm II || Реџи || 
|-
| 1988 ||  || Survival quest || пилот || 
|-
| 1990 ||Тиха ноћ, смртоносна ноћ 4: Иницијација|| Silent Night, Deadly Night 4: Initiation || Ели||
|-
| 1994 ||  || That little Monster || Twelvetrees || 
|-
| 1994 || Фантазам 3: Господар мртвих || Phantasm III: Lord of the Dead || Реџи|| 
|-
| 1997 || Господар жеља || Wishmaster|| фармацеут ||
|-
| 1998 || Фантазам 4: Заборав || Phantasm IV: Oblivion || Реџи || 
|-
| 2000 ||  || Up Against Amanda || Lead Guitar Ted ||
|-
| 2002 ||  || Bubba Ho-Tep||Care Home Administrator || 
|-
| 2004 ||  || Cemetery Gates || Белмонт|| 
|-
| 2005 ||  || Journeyman || Мек Фирсон || 
|-
| 2005 || Смрт из машине 3 || The Mangler Reborn || Рик || 
|-
| 2006 ||  || Gangs of the Dead || Мичел || 
|-
| 2006 || || Fallen Angels || радар|| 
|-
| 2007 || || The Rage ||стриц Бен|| 
|-
| 2008 || || Text ||Реџи||
|-
| 2008 || || The Quiet Ones || гдин. Мартино|| 
|-
| 2008 || || Small Town saturday Night ||Виктор||  
|-
| 2009 || || Satan Hates You ||Мики|| ко-продуцент
|-
| 2008 || || Walking Distance ||Вебер|| 
|-
| 2010 || || Carnies ||детектив Конрад Елисон|| 
|-
| 2011 || || One for the Road ||Херб Тукландер|| 
|-
| 2011 || || Primitive ||др.Стејн|| 
|-
| 2011 || || Not Another B Movie ||Umpire||
|-
| 2012 || || The Ghastly Love of Johnny X ||краљ Клејтон|| 
|-
| 2012 || || Bloody Bloody Bible Camp ||отац Ричард Кумингс|| 
|-
| 2016 ||Фантазам 5: Уништитељ|| Phantasm: Ravager ||Реџи|| 
|-
| 2016 || || The Obsidian Curse ||професор Реџиналд Сајдов|| 
|-
| 2017 || || Bonejangles ||Едгар||  
|}

Референце

Спољашње везе

 

Рођени 1945.
Амерички глумци
Амерички сценаристи
Амерички певачи
Амерички гитаристи